Port Hope – municipalità del Canada in Ontario
Port Hope – villaggio degli Stati Uniti d'America in Michigan